Petal se lahko nanaša na  

 venčni list (navadno obarvan in lahko prepoznaven list cveta) sploh
 venčni list pri orhidejah